Пандемия:

 Пандемия — эпидемия, охватывающая целую страну, или даже большие территории.
 «Пандемия» — настольная игра Мэтта Ликока 2008 года.
 «Пандемия» — 1210-я серия мультсериала South Park.
 «Пандемия 2: Потрясение» — 1211-я серия мультсериала South Park.
 «Пандемия» — фильм, 2007 год.
 «Пандемия» — фильм, 2016 год.
 «Пандемия» — четвёртый альбом группы «#####» (5diez).

См. также 
 Pandemic — дебютный студийный альбом американского рэпера Comethazine.
 Pandemic Studios — компания-разработчик компьютерных игр.
 Эпидемия (значения)